W Polsce
 Bogucice – część miasta Katowice
 Bogucice – część miasta Wieliczka
 Bogucice – wieś w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, w gminie Trzeszczany 
 Bogucice – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Zadzim 
 Bogucice – wieś w województwie małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Bochnia
 Bogucice – gmina
 Bogucice – gromada
 Bogucice – osada leśna wsi Bogucice Drugie w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Pińczów
 Bogucice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Blizanów
 Bogucice – gromada z siedzibą w we wsi Bogucice Drugie albo Bogucice Pierwsze

Zobacz też 
 Bogucice Drugie, Bogucice Pierwsze
 Wieliczka Bogucice